Tóth Roland (1972) animációs filmrendező
 Tóth Roland (1972) színész